Karnin (bij Barth), een plaats in de Landkreis Vorpommern-Rügen van de Duitse deelstaat Mecklenburg-Voor-Pommeren
Karnin (Usedom), een plaats in de Landkreis Vorpommern-Greifswald van dezelfde deelstaat

Karnin (Polen), een plaats in het Poolse woiwodschap Lubusz